Dekor steht für:

 Verzierung oder Muster, besonders auf Glas- und Porzellanwaren, siehe Porzellan#Dekor
 Bühnenbild, Ausstattung eines Theaterstücks oder Films